Mulongoti ist der Familienname folgender Personen:

 Assani Lukimya-Mulongoti, kurz Assani Lukimya (* 1986), kongolesischer (DR Kongo) Fußballspieler
 Mike Mulongoti (1951–2019), sambischer Politiker